Graham Jesse Winchester, född 4 oktober 1983, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för Florida Panthers i NHL. Han har tidigare representerat Ottawa Senators.

Han blev aldrig draftad av något lag.

Statistik

Klubbkarriär

Referenser

Externa länkar
Jesse Winchester NHL Statistics - Hockey-Reference.com
Jesse Winchester hockey statistics and profile at hockeydb.com

Födda 1983
Idrottare från Ontario
Kanadensiska ishockeyspelare
Levande personer
Män
Spelare i Florida Panthers
Spelare i Ottawa Senators
Ishockeyspelare i Colgate Raiders (herrar)
Alumner från Colgate University
Spelare i Turun Toverit
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft